Avro Vulcan — avião bombardeiro
 M61 Vulcan — metralhadora
 Vulcan (Alberta) — município da província de Alberta, Canadá

Localidades romenas 
 Vulcan (Brașov)
 Vulcan (Brașov)

Desambiguações de topônimos